Чаналито има више значења:

 Чаналито (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чаналито (Чанал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику